Björkqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Björkqvist 959
 Björkquist 181
 Björkkvist 59
Tillsammans blir detta 1 199 personer.

Personer med efternamnet Björkqvist eller med varianter av detta namn

 Anders Björkqvist (1741–1809), finländsk präst
 Björn Björkqvist (född 1979), nynazist
 Curt Björkquist (1902–1987), författare och förlagsman
 Gustaf Björkquist (1877–1968), musikdirektör
 Heimer Björkqvist (1915–1993), nationalekonom
 Jeanette Björkqvist (född 1973), finlandssvensk journalist och författare
 Joanna Björkqvist (född 1967), journalist och författare
 Johan Björkqvist (1874–1964), fotograf och konstnär
 Jonas Erik Björkquist (1845–1921), präst
 Lennart Björkquist (1899–1974), landsantikvarie
 Lola Björkquist (född 1937), sjuksköterska och politiker, folkpartist
 Manfred Björkquist (1884–1985), biskop
 Nils Björkqvist (1900–1991), konstnär
 Ruth Kjellén-Björkquist (1894–1973), lärare, författare, hustru till Manfred Björkquist
 Torgny Björkqvist (född 1950), långdistanslöpare
 Ulf Johan Björkqvist (född 1964), handbollsspelare

Källor

Svenska efternamn